Alejandro Saez – wrestler cileno
 Damien Saez – cantante francese
 Daniel Sáez – calciatore cubano
 Daniel Sáez – pilota motociclistico spagnolo
 Esteban Sáez – calciatore cileno
 Generoso Márquez – ex cestista cubano
 Héctor Sáez – ciclista su strada spagnolo
 Héctor Valdivielso Sáez – religioso argentino
 Ignacio Ithurralde Sáez – calciatore uruguaiano
 Iñaki Sáez – ex allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, noto come Suso – calciatore spagnolo
 José Saez – calciatore francese
 José Luis Sampedro Sáez – scrittore ed economista spagnolo
 Lucrecia Pérez Sáez – attrice e cantante cubana
 Marc Gasol – cestista spagnolo
 Olga Saez Larra – tennista spagnola
 Osleidys Menéndez – giavellottista cubana
 Osvaldo Sáez – ex calciatore cileno
 Pau Gasol Sáez – cestista spagnolo
 Patxi Saez Beloki – linguista-sociolinguista spagnolo e baschi
 Piru Sáez – cantante e attore argentino
 Ramón Sáez – ciclista su strada spagnolo
 Rodrigo Eduardo Echeverría Sáez – calciatore cileno
 Ronnie Alan Fernández Sáez – calciatore cileno
 Sebastián Sáez – calciatore argentino
 Sheldry Sáez – modella panamense
 Vicente Gil – ex cestista spagnolo
 Viviana Sáez – attrice argentina